Premoli ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Premoli (1908–1998), italienischer Automobilrennfahrer
 Luzia Premoli (* 1955), römisch-katholische Ordensschwester